

Patronymes 

 Jean-Charles Flipart (1684-1757), graveur français, père du suivant.
 Jean-Jacques Flipart (1719-1782), graveur français.
 Charles-Joseph Flipart (1721-1797), graveur et peintre français.

Patronyme français